Barbeya oleoides – gatunek drzew z monotypowego rodzaju Barbeya i rodziny Barbeyaceae. Jest to drzewo podobne do oliwki europejskiej o wiatropylnych kwiatach. Występuje w suchych lasach na zboczach gór w krajach otaczających Zatokę Adeńską – w północno-wschodniej Afryce (Somalia, Etiopia, Erytrea) oraz na południowym krańcu Półwyspu Arabskiego w Jemenie.

Nazwa rodzajowa upamiętnia Wiliama Barbeya (1842–1914) – szwajcarskiego polityka i botanika.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa.
 Liście Naprzeciwległe, bez przylistków. Blaszka lancetowata, całobrzega i od spodu gęsto, biało owłosiona (włoski jednokomórkowe, skręcone spiralnie). 
 Kwiaty Drobne, promieniste, jednopłciowe i bezpłatkowe, wiatropylne, skupione są w kwiatostanach. Pojedynczy okółek okwiatu składa się z 3–4 niemal wolnych działek. W kwiatach męskich znajduje się 9–12 pręcików z krótkimi nitkami, w kwiatach żeńskich zalążnia jest górna, składa się z jednego, dwóch lub trzech owocolistków. Szyjka słupka pojedyncza, z liniowym, brodawkowanym znamieniem.
 Owoce Orzeszek zamknięty w trwałych działkach.

Systematyka 
Gatunek jest jedynym przedstawicielem rodzaju Barbeya G. Schweinfurth, Malpighia 5: 332. 1892 i rodziny Barbeyaceae Rendle in D. Oliver, Fl. Trop. Afr. 6(2): 14. Mar 1916. W przeszłości takson klasyfikowany był blisko wiązowatych Ulmaceae (zwykle w rzędzie Urticales), ale analizy molekularne wykazały, że jest siostrzany dla Dirachmaceae.

 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Różowce